Досрочные Парламентские выборы в Канаде прошли 20 сентября 2021 года. Победу одержала Либеральная партия во главе с Джастином Трюдо, получив 32,3 % голосов.

Предыстория 
Федеральные выборы 2019 года привели к тому, что либералы во главе с действующим премьер-министром Джастином Трюдо потеряли как парламентское большинство, так и голоса избирателей, но, тем не менее, получили большинство мест и остались у власти в качестве правительства меньшинства. Консерваторы, получившие места и победившие на всенародном голосовании, продолжали оставаться оппозицией. Квебекский блок восстановил официальный партийный статус и стал третьей партией, заменив в этой роли Новых демократов, причем последняя партия потеряла места, но сохранила официальный партийный статус четвертой партии. Хотя «зелёные» увеличили свои места в Палате общин, в конечном счете им не удалось набрать необходимое количество депутатов (двенадцать) для официального партийного статуса, и ни одна другая партия не получила ни одного места.

Сразу после выборов 2019 года все лидеры первоначально объявили, что они продолжат возглавлять свои соответствующие партии на следующей сессии парламента.

Элизабет Мэй заявила, что она может не возглавить Зелёных на 44-х выборах, и в конечном итоге ушла с поста лидера партии зеленых в ноябре 2019. 6 ноября 2019 года члены Консервативного собрания решили не принимать меры, которые дали бы им возможность отстранить Эндрю Шира от должности лидера; его лидерство все равно было бы рассмотрено на следующем съезде партии, который был запланирован на апрель 2020 года. 12 декабря Шеер объявил о своем намерении уйти с поста лидера. Он оставался до тех пор, пока не был выбран его преемник Эрин О’Тул, и остается депутатом парламента от Регины К’аппель.

15 августа 2021 года по просьбе премьер-министра Трюдо генерал-губернатор распустил парламент и назначил выборы на 20 сентября.

Результат 
Победу на выборах вновь одержала Либеральная партия, не получив большинство и оставшись правительством меньшинства.

Реакция 
Президент США Джо Байден поздравил Трюдо с победой на выборах.«Сегодня премьер-министр Джастин Трюдо провел разговор с президентом США Джо Байденом, который поздравил его с переизбранием», — говорится в сообщении

Примечания 

2021 год в Канаде
2020-е годы в Канаде
2020-е годы в Северной Америке
Канада
Выборы в Канаде
События 20 сентября
Сентябрь 2021 года